Айбе́к, Айба́к (, , , ) — распространённое мужское имя тюркского происхождения. Образовано из двух слов: ай — святой/луна/умный и бек — господин, властитель.
Персоналии
 Айбек (ум. 1257) — мамлюкский султан Египта.
 Кутб ад-дин Айбак — мусульманский правитель Северо-Западной Индии.
  — мамлюкский историк.
 Муса Ташмухамедов (1904—1968) — узбекский, советский поэт и писатель, работавший под псевдонимом «Айбек».

Прочее
 «Айбек» () — станция Ташкентского метрополитена.
 Айбак — город на севере Афганистана, административный центр провинции Саманган.